Hrvatska:
 Kamičak (utvrda, Krka), srednjovjekovna fortifikacija smještena na litici na lijevoj obali rijeke Krke na području između Roškog slapa i Visovačkog jezera u Nacionalnom parku Krka u Šibensko-kninskoj županiji
 Kamičak (utvrda, Sinj), utvrda sagrađena 1712. godine u središtu grada Sinja u Splitsko-dalmatinskoj županiji 
 Kamičak (brdo), uzvisina u središtu grada Sinja na kojoj je istoimena utvrda 

BiH:

Kamičak, naseljeno mjesto u sastavu općine Ključ, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH
Kamičak (tvrđava, Ključ), mala tvrđava smještena na lijevoj obali rijeke Sane blizu naselja Ključ, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH
  
Vidi i:
Kamičić
Kamičani